Les Colladetes, al Baix Ebre
 Bosc de les Colladetes, al Pallars Jussà
 Puig de les Colladetes, a la frontera entre l'Alt Empordà i el Vallespir